Der Dolmen Panker 1 liegt auf einem 87 Meter hohen Hügel nordwestlich von Lütjenburg im Kreis Plön in Schleswig-Holstein. Die Megalithanlage der Trichterbecherkultur (TBK) mit der Sprockhoff-Nr. 187 entstand zwischen 3500 und 2800 v. Chr.

Die Großsteingräber liegen an bzw. auf der Feldmarkgrenze Panker/Giekau. Panker 1 ist der nördliche der beiden Dolmen, Panker 2 mit der Sprockhoff-Nr. 188 liegt etwa 50,0 Meter südlich.

Panker 1 ist ein rechteckiges, Ost-West-orientiertes Hünenbett von etwa 26,0 × 5,0 m, dessen Einfassung weitgehend erhalten ist, jedoch gibt Ernst Sprockhoff an, dass in den 1930er Jahren Steine hinzugefügt worden sein sollen. Im Hünenbett befindet sich als „Querlieger“ ein etwa Nordwest-Südost orientierter, also schräg zur Achse stehender erweiterter Dolmen von 2,0 × 0,8 m. Jede Langseite weist zwei Tragsteine auf, die jedoch teilweise auf ihrer langen Schmalseite liegen und nicht auf ihrer kleinsten Schmalseite stehen, wie es für den Typ kennzeichnend ist. Damit zeigt der Dolmen zu Hälfte Elemente des Urdolmens. Ein Gang, der ebenfalls zum erweiterten Dolmen gehört, war nicht nachzuweisen. Die Tragsteine sind, angelehnt an den trapezoiden Endstein, nach innen geneigt und gegeneinander etwas versetzt. Die beiden Decksteine fehlen. Vorhanden sind der Endstein und ein flacherer und niedrigerer Eintrittsstein.

In der Nähe liegt das weitgehend zerstörte Großsteingrab Giekau.

Siehe auch 
 Nordische Megalitharchitektur
 Dolmen in Schleswig-Holstein

Literatur 
 Ernst Sprockhoff: Atlas der Megalithgräber Deutschlands. Teil 2: Mecklenburg – Brandenburg – Pommern. Rudolf Habelt Verlag, Bonn 1967.

Weblinks 

 Beschreibung und Bilder

Dolmen
Großsteingrab im Kreis Plön
Nordgruppe der Trichterbecherkultur
Kultplatz